Le Jour désigne :

Publications 
Le Jour, un journal indépendantiste québécois publié de 1974 à 1977 ;
Le Jour, un journal québécois anti-nationaliste publié de 1937 à 1947 ;
Le Jour, un journal libanais fusionné en 1971 avec L'Orient pour devenir L'Orient-Le Jour ;
Le Jour, un quotidien français en 1993 ;
Le Jour, un journal français opposé au Front populaire, dans les années 1930.
Le Jour, un quotidien belge.
Le Jour plus, un quotidien ivoirien.
Le Jour, quotidien camerounais

Maison d'édition 
Le Jour, une maison québécoise d'éditions de livres, une compagnie de Québécor Media.

Autres 
 Le Jour, statue de Michel-Ange ;
 Le Jour, une peinture de William Bouguereau de 1881 ;
 Le Jour, roman d’Elie Wiesel publié en 1962.